Lyytinen ist der Familienname folgender Personen:

 Erja Lyytinen (* 1976), finnische Blues-Gitarristin und Sängerin
 Jaakko Lyytinen (* 1925), finnischer Journalist und Diplomat